Винная:  

 Винная (приток Самары) — река в Оренбургской области.
 Винная — река в Свердловской области.
 Винная — река в Башкирии.
 Винная — река в Ненецком автономном округе.